Várzea kan syfta på:

 Várzea (biotop) – en biotop i Amazonområdet

Geografi

Brasilien 

 Várzea (kommun i Brasilien, Paraíba), 
 Várzea (kommun i Brasilien, Rio Grande do Norte),

Portugal 

 Várzea (freguesia i Portugal, Aveiro), Arouca, 
 Várzea (freguesia i Portugal, Braga), Barcelos, 
 Várzea (freguesia i Portugal, Porto, Amarante), 
 Várzea (freguesia i Portugal, Porto, Felgueiras), 
 Várzea (freguesia i Portugal, Santarém), 
 Várzea (freguesia i Portugal, Viseu), São Pedro do Sul, 
Várzea (Barcelos)
Várzea Cova
Várzea de Abrunhais
Várzea (Leiria)

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar